Родо́пи — ряд топонимов на Балканском полуострове, названных по имени гор Родопы:
 Родопи — ном на северо-востоке Греции, на территории историко-культурной области Западная Фракия; часть административной области (периферии) Восточная Македония и Фракия.
 Родопи — община в Пловдивской области Болгарии.
 Родопи — село в Хасковской области Болгарии.
 «Родопи» — марка болгарских сигарет.

См. также